Гниденко:

 Гниденко, Артём Николаевич (род. 1980) — профессиональный украинский хоккеист.
 Гниденко, Екатерина Валерьевна (род. 1992) — российская велогонщица.